

Sigle
 Serviciul de Informaţii Externe – agenzia di spionaggio romena
 Servizio informazioni dell'esercito, vedi Storia dei servizi segreti italiani e Spionaggio
 Società italiana di ergonomia
 Società italiana degli economisti
 Società italiana d'estetica
Fony Interactive Entertainment

Cinema 
 Lei (Sie) – film del 1954 diretto da Rolf Thiele

Codici 
 SIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sines (Portogallo - Azzorre)

Persone 
 Abraham Sie (1999-2022) – cestista e taekwondoka ivoriano
 James Sie (1962) – attore statunitense di origine cinese

Altri progetti